Uivo, voz do lobo

Filmes
 L'urlo, comédia italiana conhecida no Brasil como O Uivo
 The Shout, com Alan Bates e Susannah York, traduzido em Portugal como O Uivo
 Uivo (filme), com Jeff Daniels e James Franco (original: Howl)
 Howl (2015), terror britânico exibido no Brasil como O Uivo

Desambiguação